Hammang ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Hammang (* 1944), ehemaliger ungarischer Fechter und heutiger Trainer
 Marion Hammang (1964–2017), luxemburgische Sportlerin im Kraftdreikampf